Haagsche Studenten Vereeniging, een studentenvereniging van Den Haag
Hamburger SV, de voetbalvereniging Hamburger Sportverein
Hannover 96, de voetbalvereniging Hannoversche Sportverein (HSV) von 1896
Hanze Studentenbelangen Vereniging, een studentenbelangenvereniging van de Hanzehogeschool Groningen
Herpes simplexvirus, een virus dat zorgt voor koortsblaasjes rond de mond (HSV-1) of genitale herpes (HSV-2)
HSV (automerk), een automerk
HSV (kleurruimte), een systeem van kleurnummering
HSV '69, een omnisportvereniging uit De Hoef
VV HSV, voetbalvereniging uit Heiloo
Herziene Statenvertaling, een herziening uit 2010 van de oorspronkelijke Statenvertaling van de Bijbel